Fraates har några olika kungar i Partien hetat. 

 Fraates I, regerade 176–171 f.Kr.
 Fraates II, regerade 138–127 f.Kr.
 Fraates III (död 57 f.Kr.) regerade 70-57 f.Kr.
 Fraates IV (död ca 2 f.Kr) regerade 37-2 f.Kr.
 Fraates V, regerade 2 f.Kr. – 4 e.Kr.